Sveti Martin, svetac

Hrvatska:
 Sveti Martin (Buzet), gradsko naselje Buzeta
 Sveti Martin (Križevci), gradsko naselje Križevaca
 Sveti Martin (Sveta Nedelja), naselje u općini Sveta Nedelja
 Sveti Martin, Pula, brežuljak i gradska četvrt u Puli
 Sveti Martin, naselje u Podstrani

Karibi:
 Sveti Martin (otok), karipski otok
 Sveti Martin (Francuska), dio otoka Svetog Martina
 Sveti Martin (Nizozemska), dio otoka Svetog Martina

Vidi i:
 Sveti Martin na Muri, općina
 Sveti Martin pod Okićem, gradsko naselje Samobora